Stor-Krokvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Krokvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,08 km²)
Stor-Krokvattnet, Norrbotten, sjö i Luleå kommun och Piteå kommun,  (59,8 ha)

Se även
Krokvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn